Tröhler ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Tröhler (* 1959), Schweizer Erziehungswissenschaftler
 Margrit Tröhler (* 1961), Schweizer Filmwissenschaftlerin